

Astronomia 
 19306 Voves – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Francia
 Cantone di Voves – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Chartres e dell'Arrondissement di Châteaudun
 Épineau-les-Voves – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Voves – comune nella regione del Centro-Valle della Loira

Persone 
 Franz Voves – politico austriaco
 Robert Voves – rugbista a 15 ceco